Kepler-57 b (также KOI-1270 b)— экзопланета у звезды Kepler-57, расположенной в созвездии Лебедя. Планета находится на расстоянии 1271 св. года от Земли.

Ближайшая к звезде среди двух планет в системе. Была открыта транзитным методом на основе данных телескопа «Кеплер» в 2012 году.

Характеристики

Родительская звезда 

Kepler-57 — жёлтый или оранжевый карлик. Звезда имеет массу  и радиус . Температура поверхности равна  (примерно ). Для сравнения, температура поверхности Солнца составляет . Видимая звёздная величина оставляет 15,5m.

Физические характеристики 
Kepler-58 b имеет радиус 0,2  и массу 18,86 .

Один год на этой планете примерно равен 5,73 земных дней.

Примечания

Ссылки 
 Kepler-57, KOI-1270, KIC 8564587
 Open Exoplanet Catalogue — Kepler-57 b

Система Kepler-57
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»